Соревнования по десятиборью у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 и 8 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в десятиборье являлся Томас ван дер Платсен из Бельгии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

На старт вышли 28 многоборцев из 17 стран Европы. Соревнования не смогли завершить сразу несколько сильных десятиборцев. Первая неожиданность произошла уже во втором виде, прыжке в длину, где действующий чемпион мира француз Кевин Майер не смог сделать ни одной результативной попытки. Перед этим он установил личный рекорд на дистанции 100 метров, а в прыжке в длину трижды приземлялся к 8-метровой отметке, но каждый раз с небольшим заступом. Таким образом, главный претендент на золото закончил выступления в самом начале турнира десятиборцев. Без результата в прыжке в длину остались и два других участника из Франции, Рубен Гадо и Ромен Мартен, но они всё же закончили многоборье в тренировочном режиме. Майер же смог реализовать свою спортивную форму только спустя месяц на турнире в Талансе: француз установил новый мировой рекорд, превысив предыдущий на 81 очко — 9126 очков.

В отсутствие главного фаворита лидерство после первого дня захватил британец Тимоти Дакуорт, 95 очков ему уступал Артур Абеле из Германии. Действующий чемпион Европы Томас ван дер Платсен снялся с соревнований после четырёх видов из-за рецидива травмы ноги.

Во второй день после метания диска Абеле возглавил общий зачёт, а за оставшиеся три вида смог удержать преимущество и завоевал золотую медаль. Дакуорт сохранял второе место перед заключительным видом, но слабый результат в беге на 1500 метров отбросил его на итоговое пятое место. Его опередили спортсмены, успешно прошедшие вторую половину десятиборья: Илья Шкуренёв поднялся с 11-го места (после пяти видов) на второе, белорус Виталий Жук — с 9-го на третье, немец Никлас Кауль — с 13-го на четвёртое. Двое последних установили при этом личные рекорды (8290 и 8220 соответственно).

Лидер европейского сезона Майкель Уйбо из Эстонии показывал не самые лучшие результаты по ходу турнира, а в итоге также досрочно завершил соревнования. Во второй попытке на 5,20 м в прыжке с шестом он травмировал ахилл и покинул стадион только на коляске при помощи врачей.

Примечания

Ссылки 
 

десятиборье